Gravigny es una localidad y comuna francesa situada en la región de Alta Normandía, departamento de Eure, en el distrito de Évreux y cantón de Évreux-Nord.

Demografía

Véase también 
Comunas de Eure
Antiguas comunas de Eure

Referencias

Enlaces externos 

 Gravigny en el sitio web del Institut géographique national .
 Gravigny en el sitio web del INSEE .
 Gravigny en el sitio web de Quid .
 Situación de Gravigny en un mapa de Francia y de comunas limítrofes  .
 Plano de Gravigny en Mapquest (en inglés).
 Ministerio del Interior de Francia - Resultados de las elecciones municipales .

Localidades de Eure